Qikiqtarjuaq, Qikiqtarjuaq Island eller Qikiqtaryuaq kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Qikiqtarjuaq, ö och samhälle, Nunavut, 
 Qikiqtarjuaq (Hudson Strait), ö, Nunavut, 
 Qikiqtarjuaq Island, Nunavut (Harrison Islands), ö, Nunavut, 
 Qikiqtarjuaq Island, Nunavut (Lord Mayor Bay), ö, Nunavut, 
 Qikiqtaryuaq (Bathurst Inlet), ö i Bathurst Inlet, Nunavut, 
 Qikiqtaryuaq (östra Queen Maud Gulf), ö i Queen Maud Gulf, tidigare benämnd Jenny Lind Island, 
 Qikiqtaryuaq (västra Queen Maud Gulf), ö i Queen Maud Gulf, tidigare benämnd Melbourne Island,